O nome James Ferguson pode se referir a:

James Ferguson - astrônomo escocês
James E. Ferguson - governador do estado norte-americano do Texas

Desambiguação